Sengés kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sengés (ort), Paraná, 
 Sengés (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar